Der Kent Cup 1988 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier), das vom bis zum 9. April 1988 im Beijing Indoor Stadium in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen wurde. Sieger wurde in einem rein englischen Finale John Parrott gegen Martin Clark. Parrott spielte zudem mit einem 107er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Sponsor des Turnieres war erneut Kent, eine Zigarettenmarke des Tabakkonzerns British American Tobacco. Insgesamt wurden 115.000 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet, 15.000 £ mehr als bei der Erstausgabe.

Turnierverlauf 
Wie schon im Vorjahr wurden zum Turnier 16 Spieler eingeladen, jeweils acht britische Profispieler und regionale Amateure. Davon kamen sechs aus der gastgebenden Volksrepublik China und zwei weitere aus Hongkong, das damals noch eine britische Kronkolonie war. Das Turniersieger wurde strikt im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi ausgespielt.

Finale 
Diesmal konnten zwei der eingeladenen Amateure zumindest einen Frame gewinnen, der Hongkonger Franky Chan spielte sogar ein 82er-Break. Am Ende schieden aber alle Amateure bereits im Achtelfinale aus. Die größten Überraschung der Viertelfinalpartien waren die 0:3-Niederlage von Ex-Weltmeister Joe Johnson gegen Tony Knowles und das knappe Ausscheiden des zweifachen Weltmeisters und Publikumsliebling Alex Higgins gegen Dean Reynolds. Sowohl Knowles als auch Reynolds schieden im Halbfinale aus und machten so den Weg frei für die aufstrebenden jungen Talente John Parrott und Martin Clark. Der favorisierte Parrott gewann am Ende auch das Endspiel mit 5:1.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Billardturnier in Peking
Snookerveranstaltung 1988